

События 
 Константин Слепой с приближёнными организовал заговор против Ирины. Ставрикий узнал об этом. Приближённые Константина были сосланы в Сицилию, Константин заточён. Во время присяги Ирине легионы взбунтовались и утвердили Константина императором. Константин назначил военачальником участника мятежа Алексея. Ставрикия постригли и сослали в Армению, Ирину заключили во дворце Елеферия, но она смогла утаить большую часть казны.
 Восстание Иоанна Готского в Крыму, подавленное хазарами
 В городе древних майя Бонампаке, ныне штат Чьяпас в Мексике, воздвигнут первый храм.
 Независимость Андорры была гарантирована королём франков Карлом Великим.

См. также